Платфо́рма 36-й киломе́тр — остановочная платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург-Витебский — Павловск — Новолисино — Новгород. Располагается на юго-западной окраине садоводства «Ручек» и деревни Ладога, на границе Тосненского и Гатчинского районов  Ленинградской области.  

К востоку от платформы ведётся строительство коттеджного посёлка «Мариинская усадьба».
В 300 м к югу от платформы расположен железнодорожный мост через реку Чёрная.

Имеет одну высокую боковую платформу с восточной стороны пути.

На платформе останавливаются почти все проходящие через неё пригородные поезда.

Электрифицирована в 1971 году постоянным током, напряжением 3,3 кВ в составе участка Павловск - Новолисино.

Ссылки 
Платформа 36 км на Викимапии

Расписание пригородных поездов 

 Расписание пригородных поездов на сайте СЗППК
 
 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тосненского района